Revolución chilena puede designar a diferentes hechos de la historia de Chile que han sido calificados derevolución:
 Independencia de Chile (1810-1823).
 Revolución de 1829, también conocida como Guerra civil chilena de 1829-1830.
 Revolución de 1851, también conocida como Guerra Civil de 1851.
 Revolución de 1859.
 Revolución de 1891, también conocida como Guerra civil chilena de 1891.
 Gobierno de Salvador Allende.
 El Golpe de Estado en Chile de 1973.
 El estallido social.